Cipacing (Jatinangor), een plaats in Indonesië
Cipacing (Pagerageung), een plaats in Indonesië